Korneuburg (district);
 Korneuburg (gemeente).